Mondiali 1961 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1961:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1961 – 12ª edizione

Baseball 
Campionato mondiale di baseball 1961 – 15ª edizione

Biathlon 
Campionati mondiali di biathlon 1961 – 3ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 1961 – 20ª edizione

Canoa 
Campionati mondiali di canoa/kayak slalom 1961 – 7ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1961 – 58ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1961 – 34ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1961 – 6ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1961 – 12ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 1961 – 3ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1961 – 28ª edizione

Judo 
Campionati mondiali di judo maschile 1961 – 3ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1961 – 20ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1961 – 13ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1961 – 5ª edizione

Pallamano 
Campionato mondiale di pallamano maschile 1961 – 4ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1961 – 9ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1961 – 53ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 1961 – 10ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1961 – 16ª edizione

Slittino 
Campionati mondiali di slittino 1961 – 7ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1961 – 36ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1961 – 26ª edizione

Tiro a volo 
Campionati mondiali di tiro a volo 1961 – 10ª edizione

Tiro con l'arco 
Campionati mondiali di tiro con l'arco 1961 – 21ª edizione